Bosznia-Hercegovina
 Gornji Vakuf-Uskoplje falu és község a Közép-Boszniai kantonban
 Uskoplje, falu Ravno községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Uskoplje, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében